Rhodopis bezeichnet:

 eine bei Herodot erwähnte Hetäre in Ägypten, siehe Rhodopis (Hetäre)
 eine Gattung der Kolibris, siehe Rhodopis (Gattung)
 eine Gattung in der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), Rhodopis